

Presentación previa 
El moldavo Radu Albot fue el campeón defensor, pero decidió participar en el Challenger de Košice 2014.

El esloveno Blaž Kavčič ganó el título, derrotando al ruso Alexander Kudryavtsev en la final, 6–4, 7–6(10–8).

Cabezas de serie 

 'Blaž Kavčič (CAMPEÓN)
 Alexander Kudryavtsev (FINAL)
 Nikoloz Basilashvili (Segunda ronda)
 Denys Molchanov (Semifinales)

<li>  Valeri Rudnev (Cuartos de final)
<li>  Egor Gerasimov (Semifinales)
<li>  Shuichi Sekiguchi (Cuartos de final)
<li>  Alexander Lobkov (Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Fergana 2014